The Lie (in italiano: "La bugia") può riferirsi a:

Cinema 
The Lie – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
The Lie – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Lie – cortometraggio del 1912 diretto da regia di King Baggot e William Robert Daly
The Lie – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Victor Film Company
 The Lie – cortometraggio del 1914 diretto da  Allan Dwan
The Lie – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Wilson
The Lie – cortometraggio del 1914 diretto da Edgar Jones (1914)
The Lie – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
The Lie – film del 1918 diretto da  J. Searle Dawley
The Lie – film per la televisione del 1973 diretto da  Alex Segal
The Lie – film del 2011 diretto da  Joshua Leonard
The Lie – film del 2018 diretto da Veena Sud

Letteratura 
The Lie – romanzo del 2009 di Chad Kultgen